NDN steht für:
 Necromancer’s Dos Navigator, ein Dateimanager 
 Non Delivery Notification, Fehlermeldung eines Mailservers, siehe Bounce Message
 Named Data Networking

NdN steht für:
 Neodym(III)-nitrid, anorganische chemische Verbindung aus der Gruppe der Nitride

ndn steht für:
 Ngundi (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung